Ciutadella (arquitectura), fortificació amb baluards per protegir o dominar una plaça determinada
 Toponímia:
 Ciutadella de Menorca, ciutat a la costa oest de l'illa de Menorca
 Ciutadella de Roses 
 La Ciutadella (Castellciutat), fortalesa del poble de Castellciutat (la Seu d'Urgell, Alt Urgell)
 Fortalesa de la Ciutadella, fortalesa militar a Barcelona construïda després de la guerra de Successió enderrocada a mitjans del segle XIX
 Parc de la Ciutadella, parc públic al districte de Ciutat Vella de Barcelona
 Barri de la Ciutadella, barri de Barcelona situat al voltant del parc de la Ciutadella